Memories on Stone (en kurde : Bîranînen li ser kevirî) est un film dramatique kurde irakien réalisé par Shawkat Amin Korkiv et sorti en 2014.

Le film est sélectionné comme entrée irakienne pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Hussein Hassan : 
 Nazmi Kirik : 
 Shima Molaei : 
 Ala Riani : la femme d'Alan

Liens externes 
 

Film irakien sorti en 2014
Film dramatique irakien
Film en kurde